Переселье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Переселье — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Переселье — деревня в Демидовском районе Смоленской области.